Jon hace referencia a varios artículos:

Personas

Jon Bon Jovi, músico estadounidense;
Jon Braendsgaard Toft, escritor danés de ciencia ficción juvenil;
Jon Kortajarena, modelo español;
Jon Manteca, más conocido como el Cojo Manteca;
Jon Secada, cantautor cubano;
Jon Åge Tyldum, deportista noruego;
Yon González, actor español;
Jon Nieve, personaje de Juego de Tronos
Jon Shelby, personaje difunto de Peaky Blinders

Grupos de música
Jon and Vangelis, dúo musical;
Jon Oliva's Pain, de heavy metal;
Jon Spencer Blues Explosion, de punk blues neoyorkina;

Nombres masculinos